Rosalita (Come Out Tonight) – traccia dell'album The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle di Bruce Springsteen del 1973
 Rosalita – traccia dell'album Donne di Stefano Rosso del 1983